2-й экспедиционный корпус морской пехоты США () — общевойсковое соединение () Корпуса морской пехоты США. Основными соединениями 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты США являются:.

Структура 
 Полк управления (II Marine Expeditionary Force Headquarters Group)
 штаб (II Marine Expeditionary Force Headquarters) 
 2-й разведывательный батальон (2nd Intelligence Battalion)
 2-й батальон военной полиции (2nd Law Enforcement Battalion)
 2-й батальон радиоэлектронной борьбы (2nd Radio Battalion)
 8-й батальон связи (8th Communications Battalion)
 2-я рота взаимодействия с ВМС и авиацией (2nd Air Naval Gunfire Liaison Company (ANGLICO))
 2-я дивизия морской пехоты (2 дмп) (2nd Marine Division)
 2-е авиационное крыло морской пехоты (2nd Marine Aircraft Wing)
 2-я группа тылового обслуживания морской пехоты (2nd Marine Logistics Group)
 2-я экспедиционная бригада морской пехоты (2nd Marine Expeditionary Brigade)
 22-й экспедиционный отряд морской пехоты (22nd Marine Expeditionary Unit)
 24-й экспедиционный отряд морской пехоты (24th Marine Expeditionary Unit)
 26-й экспедиционный отряд морской пехоты (26th Marine Expeditionary Unit)

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт
Globalsecurity.org

 
Формирования морской пехоты США
Военные корпуса
Корпуса США